El término It's Alive se puede referir a:
 It's Alive, álbum en directo de Ramones de 1979;
 It's Alive 1974-1996, DVD recopilatorio de Ramones de 2007;
 "It's Alive!", primer episodio de la segunda temporada de la serie de televisión Dexter;
 It's Alive!, Vol I, segundo álbum de la banda de rock Space Bee de 2009.